Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania – instytut badawczy należący do sieci instytutów badawczo-rozwojowych przy Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

Instytut założony został w 1967 roku. Jego siedziba znajduje się przy ul. Ewarysta Estkowskiego 6 w Poznaniu.

Opis 
Instytut Logistyki i Magazynowania (ILiM) pełni rolę polskiego centrum kompetencji w zakresie logistyki i gospodarki elektronicznej. Realizuje prace badawczo-rozwojowe i usługi doradcze podnoszące efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw. Wspiera przedsiębiorstwa w efektywnym wdrażaniu globalnych standardów i nowych zastosowań opartych m.in. na kodach kreskowych.

Instytut uczestniczy w programach związanych z rozwojem handlu elektronicznego i e-administracji w Polsce. Współpracuje z lokalnymi i krajowymi instytucjami gospodarczymi oraz jest członkiem stowarzyszeniach branżowych. jest wydawcą czasopisma „Logistyka”, portalu Logistyka.net.pl, publikacji książkowych; organizuje kongresy logistyczne, seminaria i szkolenia. Prowadzi certyfikację logistyków i jest inicjatorem powołania Wyższej Szkoły Logistyki.

Instytut Logistyki i Magazynowania rozwija, promuje i wdraża innowacyjne rozwiązania w zakresie logistyki i e-gospodarki

Najistotniejszymi zadaniami Instytutu są:

 doskonalenie krajowego i europejskiego systemu logistycznego,
 tworzenie zrównoważonych łańcuchów dostaw,
 wdrażanie globalnego standardu komunikacji w łańcuchach dostaw (System GS1),
 poprawa obsługi logistycznej i bezpieczeństwa handlu internetowego,
 śledzenie ruchu, pochodzenia i autentykacji produktów,
 upraszczanie i elektronizacja procesów gospodarczych i administracyjnych,
 współtworzenie Internetu produktów,
 integracja środowiska logistycznego,
 rozwój i popularyzacja wiedzy logistycznej,

Ludzie 
 Dyrektor – dr hab Arkadiusz Kawa

Rada Naukowa 
 dr hab. inż. Witold Hołubowicz prof UAM (Przewodniczący)
 prof. dr hab. inż. Tomasz Nowakowski (Zastępca Przewodniczącego)
 dr hab inż. Bogusław Śliwczyński, prof. ILiM (Zastępca Przewodniczącego)
 dr Piotr Nowak (Sekretarz)

Pozostali członkowie Rady:

 dr Anna Gawrońska
 mgr Janusz Gocałek
 dr Michał Grabia
 dr inż. Stanisław Krzyżaniak
 prof. dr hab. Agnieszka Merkisz-Guranowska
 dr Ryszard Orliński
 inż. Waldemar Rogiewicz
 dr inż. Krzysztof Sieczkarek
 Krzysztof Stalewski
 mgr inż. Zbigniew Szuliński
 mgr Karolina Tokarz
 mgr inż. Jacek Zając

Linki zewnętrzne 
 Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania – oficjalna strona internetowa 
 

Logistyki i Magazynowania
Logistyka
Oświata w Poznaniu